Михаил Гохберг:
 Гохберг, Михаил Борисович (род. 1937) — советский и российский учёный, профессор, доктор физико-математических наук; автор-исполнитель песен.
 Гохберг, Михаил Михайлович (1906—1988) — советский учёный в области усталостной прочности металлических конструкций.